Лівінґстон (округ, Іллінойс)
 Лівінґстон (округ, Кентуккі)
 Лівінґстон (округ, Луїзіана)
 Лівінґстон (округ, Мічиган)
 Лівінґстон (округ, Міссурі)
 Лівінґстон (округ, Нью-Йорк)